Culama är ett släkte av fjärilar. Culama ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Träfjärilar
Culama